Алексей Ярцев:
 Ярцев, Алексей Алексеевич (1858—1907) — русский актёр и историк театра.
 Ярцев, Алексей Петрович (1895—1938) — член Военного совета и начальник политического управления Закавказского военного округа, корпусной комиссар.